

Persone 
Antonio Borsellino – accademico italiano
Giuseppe Borsellino – imprenditore italiano
Nino Borsellino – storico della letteratura, critico letterario e accademico italiano
Paolo Borsellino – magistrato italiano
Pasqualino Borsellino – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Raimondo Borsellino – medico e politico italiano
Rita Borsellino – politica italiana
Salvatore Borsellino – attivista italiano

Altro
Borsellino della sirena – nome dato alle sacche vuote di alcune uova di pesce
Velodromo Paolo Borsellino – stadio di Palermo